«Союз-Неон ПК-11/16» — советский компьютер, построен на 16-разрядном микропроцессоре Н1806ВМ2.

Компьютер является продолжением серии PDP-11-совместимых компьютеров (Электроника-60, ДВК, БК, УКНЦ и др.) Выпущен малой серией на заводе «Квант» (Зеленоград), в разных источниках называются числа от 200 до 1000 штук.

Платы компьютера были разработаны с расчётом на установку их в корпус компьютера Электроника МС 0511 (УКНЦ).

Технические характеристики 
 Процессор: Н1806ВМ2 на тактовой частоте 8 МГц
 Оперативная память: 512/1024/2048/4096 Кбайт микросхемами К565РУ7 на сменных модулях; часть ОЗУ используется как видеопамять.
 ПЗУ: 16 КБ микросхемами КМ558РР3; включает тест ОЗУ, загрузчики, эмулятор терминала.
 Видео: 4 видеорежима; видеоконтроллер формирует изображение из видеострок (непрерывные участки ОЗУ длиной от 16 до 128 16-битных слов) произвольно расположенных в общем ОЗУ компьютера, используя таблицу адресов строк (до 300 32-битных указателей). Максимальное разрешение — 832 × 300 пикселов (прогрессивно). Максимальная глубина цвета — 8 бит. Подключение чёрно-белого телевизора или монитора производится через выход RGB.
 Клавиатура: «Электроника МС 7007», 88 клавиш, раскладка ЙЦУКЕН
 Звукогенератор построен на двух БИС программируемого таймера КР580ВИ53 и обеспечивает три независимых канала с раздельной регулировкой громкости.
 Внешние интерфейсы:
 Интерфейс манипулятора мышь, совместимым с MSX, разъём DB-9
 Параллельный интерфейс на БИС КР580ИК55
 Последовательный интерфейс на БИС К1801ВП1-035 стандарта RS-232С с дополнительным высокочувствительным входом для организации локальной сети
 Интерфейс для подключения дисковода и жёсткого диска MFM
 Магистральный параллельный интерфейс (МПИ) для подключения дополнительных контроллеров и блоков памяти.

Программное обеспечение 
 Операционная система — RT11SJ
 Система «ASPect» — графическая оболочка над операционной системой
 Редактор текста
 Графический редактор
 Электронная таблица
 Игры

Литература и публикации 
 
 Персональная ЭВМ ПК-11/16 Техническое описание, 25 сентября 1990
 Журнал Downgrade № 17 — на стр. 7-11 статья «Из истории отечественного софта: интервью с Александром Гречишкиным»

Примечания

Ссылки 
 Фотографии на сайте Сергея Фролова
 Интервью с создателями ПК-11/16 Союз-Неон
 Сборник документации на Союз-Неон ПК-11/16
 Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
 Эмулятор NeonBTL

Компьютеры СССР